Розетті — прізвище.

Відомі носії 
 Антоніо Розетті (бл. 1750-1792) — німецький композитор і контрабасист.
 Костянтин Розетті (1816-1885) — румунський поет.
 Роберто Розетті (нар. 1967) — італійський футбольний арбітр.

Вигадані персонажі 
 Джип Розетті — герой американського драматичного телесеріалу «Підпільна імперія» на каналі HBO.

Див. Також 
 Росетті
 Россетті